«Ruy Barbosa» es el conjunto, del nombre propio Ruy y el apellido Barbosa, que puede referirse a:

Personajes 
 Ruy Barbosa de Oliveira (1849-1923), escritor, jurista y político brasileño.
 Ruy Barbosa Popolizio (1919-), agrónomo, empresario y académico chileno.
 Benedito Ruy Barbosa (1931-), autor de telenovela brasileño (:w:pt).

Toponimia

en Brasil 
 Ruy Barbosa, municipio en el estado de Bahia.
 Ruy Barbosa, municipio en el estado de Rio Grande do Norte.